Leopoldstadt steht für:

 Leopoldstadt, 2. Gemeindebezirk von Wien, Österreich
 Leopoldstadt (Wiener Bezirksteil), Stadtteil von Wien im Gemeindebezirk Leopoldstadt
 Leopoldstadt, ein Theaterstück von Tom Stoppard
 Leopoldstadt, deutscher Name von Leopoldov, Stadt in der Slowakei
 Innenstadt Leopoldstadt, deutscher Name von Belváros-Lipótváros, Stadtbezirk von Budapest, Ungarn, siehe V. Budapester Bezirk

Siehe auch:
 Kinshasa (Leopoldstad), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo